Восто́чный Тимо́р может означать:
 Восточный Тимор (также Тимор-Лесте, официальная форма — Демократическая Республика Восточный Тимор) — государство в Юго-Восточной Азии.
 Восточный Тимор () — официальное название Восточного Тимора в годы индонезийской оккупации (1975—1999).